Feigel ist der Familienname folgender Personen:

 August Feigel (1880–1966), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 August Friedrich Feigel (1874–nach 1932), deutscher Diplomat
 Franz Feigel (1816–1858), hessischer Weinhändler und Politiker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Ignatz Feigel (1855–1922), oldenburgischer Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der Zentrums-Fraktion
 Karl Feigel, deutscher Verwaltungsjurist, Bezirksamtsvorstand und Verwaltungsgerichtsdirektor
 Peter Christian Feigel (* 1966), deutscher Dirigent
 Sigi Feigel (1921–2004), Schweizer Rechtsanwalt und Präsident der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich

Siehe auch:

 Feigl
 Veigel